Enso bzw. ENSO bezeichnet:

 El Niño-Southern Oscillation, ein komplex gekoppeltes Zirkulationssystem von Atmosphäre und Ozean im Pazifik
 ENSO Energie Sachsen Ost, ein Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in Dresden
 Ensō, ein Symbol der japanischen Kalligrafie und des Zen-Buddhismus
 den Namen der ehemals zu Finnland gehörenden und heute russischen Stadt Swetogorsk bis 1948
 Ein finnisches Unternehmen das seit der Fusion Teil des Unternehmens Stora Enso ist.
 der ICAO-Code eines norwegischen Regionalflughafens, siehe Flughafen Stord, Sørstokken

Abkürzung